Ferenc Keserű (waterpolospeler) (1903-1968), een Hongaarse waterpolospeler
 Ferenc Keserű (wielrenner) (1946-2019), een Hongaarse wielrenner